Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Shanghai.

Faits marquants 
 Le  mondial Rafael Nadal bat Stanislas Wawrinka pour la  consécutive sans perdre le moindre set.
 Il s'agit de la première défaite avant les quarts de finale d'un Masters 1000 pour Rafael Nadal depuis le Masters de Rome 2008.
 En battant Novak Djokovic, Roger Federer récupère la  place mondiale.
 Après le Masters du Canada, Andy Murray bat Roger Federer en finale d'un Masters 1000 pour la deuxième fois cette année.

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Shanghai
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Shanghai
ATP 2010
Sport en Chine en 2010
Tennis en octobre 2010